Список найбільших озер Швейцарії з площею більше 1 км².

Список

Мапа

Див. також 
 Список озер
 Географія Швейцарії
 Річки Швейцарії

Посилання 
Озера Швейцарії на сатйі MySwitzerland.com

Швейцарія
Списки:Швейцарія